Az úszás kezdettől fogva része a nyári olimpiáknak. 1896-ban Athénban csupán négy versenyszám mára negyvenhatra szaporodott. Nők 1912 óta küzdenek az olimpiai úszásnemekben.

Férfi számok

Női számok

Összesített éremtáblázat 
A 2016. évi nyári olimpiai játékok adataival frissítve.
(A táblázatokban Magyarország eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Források 
 

 
Uszas